est la formule brute de plusieurs isomères.

 Imidazolinone
 4-imidazolin-2-one, numéro CAS 
 imidazolin-5-one, numéro CAS 
 imidazolin-4-one, numéro CAS 
 Pyrazolone
 3-pyrazolone ou 1H-pyrazol-3(2H)-one, numéro CAS 
 5-pyrazolone ou 1H-pyrazol-5(4H)-one, numéro CAS